Prestia est un patronyme porté notamment par :

 Francis Rocco Prestia (1951–2020), bassiste américain ;
 Giacomo Prestia (1960-), chanteur lyrique italien ;
 Jo Prestia (1960-), thaï Boxeur et acteur français.